Fallvindar är en typ av vind till havs, som är farlig vid segling med bermudasegel. Fenomenet motsvarar närmast flygets lävågor och är besläktat med lävågens nedre del, snarare än med den övre som flyget kan uppleva.

Fallvindar inträffar på läsidan om höga öar, sådana som det finns många av exempelvis i Egeiska havet Grekland eller Dalmatien i Kroatien. Vinden kan på läsidan av en sådan ö gå snett nedåt. Dessa fruktas, eftersom de kan göra båten extremt svårmanövrerad och i värsta fall trycka seglet under vatten och innebär att den katastrofalt kapsejsar. Vanliga sidovindar kan inte åstadkomma detta på en vanlig bermudariggad segelbåt, eftersom kraften från sidvinden i seglet upphör då seglet är i horisontellt läge.

Meteorologi
Segling